Шабалін Володимир Гнатович (1925–1943) — Герой Радянського Союзу (1943).
 Шабалін Микола Михайлович (1957) — удмуртський та російський композитор.
 Шабалін Олександр Осипович (1914–1982) — радянський військово-морський діяч, контр-адмірал (1969), двічі Герой Радянського Союзу.